Натан Лейтес:
 Лейтес, Натан Семёнович (1918—2013) — советский и российский психолог, специалист в области возрастной и педагогической психологии.
 Лейтес, Натан Шоломович (1937—2013) — советский энтузиаст джаза, организатор концертов.